«Зомби 3» — итальянский фильм ужасов 1988 года режиссёра Лючио Фульчи и продолжение его культового ужастика «Зомби 2», но имеет мало общего с оригиналом. Картина известна также под названием «Пожиратели плоти 2». Несмотря на то, что в Америке не было фильма «Зомби 2» там этот фильм вышел под рабочим названием «Зомби 3»

В Советском Союзе распространялся на нелегальных VHS в переводе Владимира Штейна.

Сюжет 
Некие диверсанты проникают на территорию военного института и атакуют группу учёных, собирающихся передать пилотам вертолёта контейнер с биологическим оружием. Охранники отражают нападение, но один из диверсантов подхватил контейнер и бросился наутёк. Охранники погрузились в вертолёт и бросились в погоню. Им удалось подстрелить похитителя, но та же пуля пробила и контейнер, вместе с пулей в руку тот получил ещё и заразный вирус. С трудом парню удалось добраться до небольшого мотеля, где он пытается предотвратить заражение, отрубив себе начавшую гноиться руку. Это не помогает и он в ярости расправляется с зашедшей в номер горничной. Тем временем в мотель приезжает специальная команда — два десятка парней в белых комбинезонах и противогазах. Они берут мотель в карантин и обыскав все помещения находят в прачечной изуродованное тело похитителя. Недолго думая и игнорируя протесты учёных, которые создали этот вирус, военные сжигают труп в крематории и ставят в деле точку.

Некоторое время спустя путешествующая на автомобиле влюблённая парочка обнаруживает на дороге мёртвых птиц, однако когда они выходят, чтобы посмотреть, птицы вдруг оживают и атакуют парня. Ещё какое то время спустя те же птицы атаковали дом на колёсах с компанией молодых людей и заклевали одну из девушек. Трое солдат-отпускников, ехавших мимо предложили свою помощь и сопроводили их в уже закрытый мотель, где всё началось. Один из солдат и девушка на джипе уезжают за врачом. Когда они проезжают через какую-то фанерную деревню, машина глохнет. На девушку нападает какой-то тип и сталкивает её в пруд. Когда её спутник бросается на помощь и вытаскивает оттуда, то обнаруживается, что девушке кто-то оторвал под водой ноги, а сама она чуть не загрызла спасителя. Тут то и появляется толпа разложившихся зомби и солдату приходится дать дёру. Следом за ним в деревне снова появляются парни в белых комбинезонах и начинают отстреливать зомби. А тем временем солдат, удрав от зомби встречает на дороге ту парочку, на которых первых напали птицы. Девушка берёт его в машину. По дороге парень превращается в зомби и пытается загрызть свою подругу, солдат пытается успокоить его. Парень бросается на него, потом появляются другие зомби, которые всё-таки заваливают солдатика. Девушке удаётся спастись и она добегает до мотеля и присоединяется к остальной компании. Туда же припёрлись все оказавшиеся рядом зомби. Так что мотель пришлось оставить и с боями пробиваться к реке. Там они захватывают две байдарки и пытаются уплыть из этих жутких краёв. Причалив к одному из берегов, чтобы передохнуть, компания натыкается на солдат-чистильщиков, которые без объяснений расстреливают очкарика. Оставшимся в живых двум солдатам и двум девушкам приходится плыть дальше. Вскоре они доплывают до заброшенной деревни. Там снова приходится подраться и с зомби и с военными. Одна из девушек пытается принять роды у оставленной в местной больнице негритянки, однако вместо младенца из той вылез мертвец и загрыз незадачливую акушерку. Оставшиеся в живых пытаются захватить совершивший здесь посадку военный вертолёт.  Солдату Кену и девушке Патрисии удаётся залезть в вертолёт и улететь, но на их друга Роджера нападают зомби, прятавшиеся в скошенной траве под вертолётом, а потом его расстреливают чистильщики.

В финале выясняется, что местный диджей, который комментировал большую часть фильма, сам, внезапно, оказывается зараженным, и, говоря о «новом жизненном цикле», посвящает следующую песню «всей нежити на Земле».

В ролях 
 Деран Сарафян — Кен
 Оттавиано Дэлль’Аква — Роджер
 Массимо Ванни — Бо
 Беатрис Ринг — Патрисия
 Юлли Рейнтхалер — Нэнси
 Лучано Пигоцци — Директор Лаборатории (сцена с его участием вырезана)

Производство фильма 
Первоначально режиссёром фильма был заявлен Лучио Фульчи, однако, после пяти недель съёмок фильма (было отснято около 70 минут) на Филиппинах, Фульчи никакого другого материала не снял и отказался осуществлять какие-либо другие разработки. Около 80 процентов сценария написала жена Клаудио Фрагассо Росселла Друди. Однако Фульчи вырезал множество эпизодов, в результате чего материала осталось на 70 минут. К тому же продюсеры вырезали ещё 20 минут снятого материала. Сценаристу фильма Клаудио Фрагассо снятый материал не понравился (к тому же он был весьма коротким по хронометражу) и доснимать картину взялся Бруно Маттеи (сценарий попутно дописывался Клаудио Фрагассо), который сделал около 40 процентов фильма. В частности Маттеи снял всё начало фильма, эпизод с мужчиной, который пострадал от химикатов, а также эпизод с птицами. Кроме того, от старого актёрского состава остались лишь два человека — Оттавиано Дель Аква и Массимо Ванни, которые также снимались в Strike Commando 2 — фильме, который одновременно с Зомби 3 снимал Маттеи (съёмки Зомби 3 производились в перерывах между съёмками фильма Маттеи). Маттеи доснял необходимые сцены в течение двух недель, доведя общий хронометраж до 95 минут. Этому также способствовало государственное финансирование фильма. Однако, при всех стараниях Маттеи, в титрах было указано имя Лючио Фульчи, а что стало причиной для таких обстоятельств Маттеи не знает.

Непосредственно же съёмки проходили в декорациях деревни, которые остались после съёмок фильма Апокалипсис сегодня Френсиса Форда Копполы.

Сценарий фильма переделывался Фульчи вместе со своей дочерью Камиллой. Лючио Фульчи в своих интервью всячески открещивается от этого фильма.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Сергея Меренкова

Фильмы о зомби
Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы Бруно Маттеи
Фильмы Клаудио Фрагассо
Фильмы Италии 1988 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Молодёжные фильмы
Независимые фильмы Италии